est une expression anglaise signifiant « pas un ange ». Elle peut faire référence à :

Musique 

 , album de  sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de  présente sur l'album  sorti le  ;
No Angel, single de Charli XCX sorti le .

Voir aussi